Андре́й Мостово́й:
 Мостовой, Андрей Андреевич (род. 1997) — российский футболист.
 Мостовой, Андрей Владимирович (род. 1988) — украинский футболист.